Victoriahampssläktet (Gynatrix) är ett växtsläkte i familjen malvaväxter med två arter från sydöstra Australien. Barken har starka fibrer som kan användas till rep.

Externa länkar
Svensk Kulturväxtdatabas
The Gynatrix Page

Malvaväxter